Kantharide steht für

 Weichkäfer, insbesondere für
 Spanische Fliege

Siehe auch:
 Ölkäfer